Unidentified political object
 Uniform Pensioenoverzicht